A Associação de Aquaculturas de Portugal (AQUA.PT) é uma entidade de direito português que visa o desenvolvimento do cluster da aquacultura em Portugal, reunindo produtores de peixe e bivalves, assim como os promotores, investidores e gestores de pisciculturas e molusciculturas.

Ligações externas

Pecuária em Portugal